Симоне Болелли и Фабио Фоньини — победители турнира.

Общая информация 
Под первым номером на турнире были посеяны Боб и Майк Брайаны, но они уступили в третьем раунде паре Доминик Инглот и Флорин Мерджа (№ 14 посева). Из восьми участников четвертьфинала только четыре были сеяными. В итоге в финал неожиданно вышли пары из числа несеянных: итальянцы Симоне Болелли и Фабио Фоньини, а также французы Николя Маю и Пьер-Юге Эрбер. Из всех участников только Маю имел опыт игры в финале турнира серии Большого шлема (в 2013 году на Открытом чемпионате Франции, для остальных же участников это финал стал дебютным. В итоге победителями турнира стал дуэт Болелли / Фоньини. Итальянские теннисисты впервые в истории выиграли Австралийский чемпионат в мужских соревнованиях. Прошлогодние чемпионы Лукаш Кубот и Роберт Линдстедт не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире. Линдстедт в паре с другим поляком Марцином Матковским был посеян под 9 номером и проиграл во втором раунде Трету Конраду Хьюи и Йонатану Эрлиху, а Кубот, игравший с Жереми Шарди, на той же стадии уступил австралийскому дуэту Алекс Болт / Эндрю Уиттингтон.

Из россиян в разных альянсах участие в турнире приняли двое: Теймураз Габашвили и Михаил Южный, но все они проиграли уже в первом раунде.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Третий раунд)
  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен (Четвертьфинал)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Первый раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Полуфинал)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Второй раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Полуфинал)
  Рохан Бопанна /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Айсам-уль-Хак Куреши (Третий раунд)

<ol start="9">
  Роберт Линдстедт /  Марцин Матковский ''(Второй раунд)
  Равен Класен /  Леандер Паес ''(Второй раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара ''(Второй раунд)
  Эрик Буторак /  Сэмюэль Грот ''(Третий раунд)
  Юлиан Ноул /  Вашек Поспишил ''(Второй раунд, отказ)
  Доминик Инглот /  Флорин Мерджа  ''(Четвертьфинал)
  Марин Драганя /  Хенри Континен ''(Первый раунд)
  Джейми Маррей /  Джон Пирс (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Алекс Болт /  Эндрю Уиттингтон (Третий раунд)
  Джеймс Дакворт /  Люк Сэвилл (Первый раунд)
  Ник Кирьос /  Танасси Коккинакис (Первый раунд)
  Ли Синьхань /  Чжан Цзэ ''(Первый раунд)

<ol start="6">
  Джон Миллман /  Бенджамин Митчелл ''(Первый раунд)
  Мэтт Рид /  Мэттью Эбден ''(Первый раунд)
  Джон-Патрик Смит /  Омар Ясика ''(Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Юрген Мельцер ''(PR, первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые